Abbaye de Flavigny peut désigner :
 Abbaye Saint-Pierre de Flavigny-sur-Ozerain, située à Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or) ;
 Abbaye Saint-Joseph de Clairval, située à Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or).

Homonymie d'abbayes